

Persone 
 David Howell Evans – conosciuto come The Edge, chitarrista irlandese membro degli U2
 David Evans (n. 1965) – rugbista gallese 
 David Scott Evans (n. 1973) – cestista statunitense 
 David Mickey Evans – regista statunitense
 David Evans – microbiologo
 David Evans – regista britannico 
 David Evans – scacchista britannico
 David Evans – tecnico del suono 
 David Evans – atleta paralimpico australiano

Altro 
 David Evans – personaggio del videogioco, manga/anime Inazuma Eleven